Лион има више значења:
 Лион
 Округ Лион (Тексас)
 Округ Лион (Флорида)
 Лион (Ајова)
 Лион (Западна Вирџинија)
 Лион (Канзас)
 Лион (Оклахома)
 Лион (Звездара)